Karol Bezkorowajny (ur. 1893) – działacz niepodległościowy, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Bezkorowajny (1896–1920) – żołnierz Legionów Polskich, sierżant 240 Pułku Piechoty, mianowany pośmiertnie podporucznikiem piechoty oraz odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)

Przypisy